Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy to placówka, która oferuje zajęcia w czasie pozaszkolnym dla dzieci i młodzieży. MDK realizując program dydaktyczny połączony z wychowaniem od lat zajmuje się kształtowaniem świdnickich dzieci i młodzieży.

Historia 
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy swą historią i tradycja sięga lat 50. XX wieku. Na początku w budynku przy ul. Nauczycielskiej 2 mieścił się Dom Harcerza. Obiekt w ścisłym centrum miasta nie pełnił jednak tej funkcji przez cały czas. W połowie lat 60. XX wieku został przemianowany na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a od roku 1975 nosi obecną nazwę.

Cel i misja 
Podstawową misją MDK-u jest wychowanie i dydaktyka dzieci i młodzieży. Zaletą jest tutaj wzajemne partnerstwo wychowawców i młodzieży w zakresie wspólnych działań dydaktyczno-wychowawczych. MDK tworzy indywidualne, grupowe i zbiorowe formy pracy wychowawczej.  Zadanie MDK realizuje poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, a co za tym idzie pozwala na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień świdnickiej młodzieży.

Grupy zainteresowań 
W MDK-u działa wiele kółek zainteresowań oraz grup skupiających młodzież chcącą rozwijać swe uzdolnienia. W Młodzieżowym Domu Kultury działają grupy:

 Ceramiczna - Pracownia plastyczna w MDK na Osiedlu Młodych istnieje od 1998 roku. Skupia on i aktywizuje grupy chcące rozwijać swoje zainteresowania związane z ceramiką artystyczna i plastyką. Grupa mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr. 4. Mieszkańcy Świdnicy kółko to nazywają Bartkiem.
 Plastyczna - Praca w tej pracowni daje możliwość poznania różnych dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, grafiki, rzeźby, ceramiki, malarstwa na jedwabiu. Dodatkowo młodzież i dzieci mają możliwość poznania historii sztuki, przebywają kurs malarstwa czy grafiki a także mogą rozwijać swoje zdolności pod czujnym okiem profesjonalistów z tych dziedzin.
 Teatralna - Pracownia teatralna w Młodzieżowym Domu Kultury funkcjonuje w dwóch działach: Dział I - MDK, ul. Nauczycielska 2, oraz Dział II - MDK "Bartek". Sekcja ta skupia dzieci i młodzież która swe uzdolnienia i zainteresowania ulokowała w teatrze.
 Modelarska – sekcja ta skupia dzieci i młodzież zainteresowane sklejaniem modeli. Modelarstwo zawsze  było i jest atrakcyjne dla wielu dzieci. 
 Muzyczna - Pracownia gromadzi dzieci i młodzież w różnych zespołach: gitarowych, keyboardowych, perkusyjnych, wokalnych oraz muzyki rockowej. Uczestnicy swoje zainteresowania rozwijają z zakresu muzyki oraz śpiewu.
 Robotyka
 Szachowa
 Turystyka

Linki zewnętrzne 
 www.mdk.swidnica.pl

Domy i centra kultury w województwie dolnośląskim
Kultura w Świdnicy